Franciaország
Montmartre, Párizs közismert része

 Kanada
Montmartre, település Saskatchewan tartományban